6-я гвардейская механизированная Волновахская дважды Краснознамённая, ордена Суворова бригада — гвардейская механизированная бригада Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 05858.

Сокращённое наименование — 6 гв. мехбр.

История формирования 
Бригада ведёт свою историю от 1209-го стрелкового полка 363-й стрелковой дивизии сформированного 9 декабря 1941 года в районе Камышлова Свердловской области. за проявленную отвагу и стойкость личного состава, приказом НКО СССР № 78, от 17 марта 1942 года, 363-й стрелковой дивизии было присвоено почётное звание «Гвардейская» и новый войсковой номер — 22-я гвардейская стрелковая дивизия, а 1209-й стрелковый полк был переформирован в 67-й гвардейский стрелковый полк.

Приказом НКО СССР № 00220 от 22 октября 1942 года 22-я гвардейская стрелковая дивизия была преобразована во 2-й гвардейский механизированный корпус, на базе входившего в неё 67-го гвардейского стрелкового полка, директивой заместителя НКО СССР № орг/2/2510 от 24 октября 1942 года, была сформирована 6-я гвардейская механизированная бригада. Формирование бригады проходило в городе Моршанске в период с 15 ноября по 6 декабря 1942 года. В состав бригады был передан 25-й гвардейский танковый полк сформированный из 217-й танковой бригады с численным составом: средний командный состав — 78 человек, младший командный состав — 144 человек, рядовой состав — 102 человека.

Численный и боевой состав на день окончания формирования:
 Личный состав: средний командный состав — 336 человек, младший командный состав — 799 человек, рядовой состав — 3199 человек;
 Вооружение: винтовок — 2022, автоматов ППШ — 1254, ручных пулемётов — 99, станковых пулемётов — 45, ружей ПТР — 69, орудий 76-мм — 4, орудий ПТО — 12, миномётов 50-мм — 34, миномётов 80-мм — 37, миномётов 120-мм — 6, пулемётов ДШК — 9;
 Техника: танков Т-34 — 23, танков Т-70 — 16, бронемашин БА-64 — 12, автомашин легковых — 3, автомашин грузовых — 263, автомашин специальных — 222, мотоциклов — 9.

Участие в боевых действиях 
Период вхождения в действующую армию: 15 декабря 1942 года — 6 мая 1944 года, 29 сентября 1944 года — 11 мая 1945 года.

7 — 8 декабря 1942 года бригада шестью эшелонами со станций Моршанск, Коршуновка и разъезда Базево выехала в новый район дислокации — станция Иловля Сталинградской области.

28 апреля 1945 года 6-я гвардейская механизированная бригада была выведена из боя, после чего передала 4-й гвардейской механизированной бригаде свой артиллерийский дивизион, миномётный батальон, 2-й мотострелковый батальон и 8 танков 25-го гвардейского танкового полка. После 28 апреля бригада боевых действий не вела.

Состав 
На момент формирования:
 Управление бригады
 1-й отдельный мотострелковый батальон
 2-й отдельный мотострелковый батальон
 3-й отдельный мотострелковый батальон
 Артиллерийский дивизион
 Миномётный батальон
 Рота автоматчиков
 Рота ПТР
 Разведывательная рота
 Зенитно-пулемётная рота
 Рота управления
 Рота технического обеспечения
 Инженерно-минная рота
 Санитарный взвод
 25-й гвардейский танковый полк (штат № 010/552)
 1-я танковая рота (Т-34 12 шт)
 2-я танковая рота (Т-34 11 шт)
 3-я танковая рота (Т-70 16 шт)
 Рота управления
 Рота технического обеспечения

Директивой НКО СССР № 1125236 от 21 марта 1943 года переведена на штаты:
 Управление бригады (штат № 010/420)
 1-й мотострелковый батальон (штат № 010/421)
 2-й мотострелковый батальон (штат № 010/421)
 3-й мотострелковый батальон (штат № 010/421)
 457-й миномётный батальон (штат № 010/422)
 461-й артиллерийский дивизион (штат № 010/423)
 Рота ПТР (штат № 010/424)
 Рота автоматчиков (штат № 010/425)
 Разведывательная рота (штат № 010/426)
 Рота управления (штат № 010/427)
 Рота технического обеспечения (штат № 010/428)
 Инженерно-минная рота (штат № 010/429)
 Автомобильная рота (штат № 010/430)
 Медико-санитарный взвод (штат № 010/431)
 Зенитно-пулемётная рота (штат № 010/451)
 25-й гвардейский танковый полк (штат № 010/414)

В составе

Командование бригады

Командиры бригады 
  Чепурной, Николай Миронович (18.11.1942 — 09.01.1943), гвардии подполковник (тяжело ранен);
 Виноградов, Виктор Андреевич (09.01.1943 — 12.01.1943), гвардии подполковник (пропал без вести);
 Рахманов, Василий Мартынович (15.01.1943 — 19.01.1943), гвардии майор (пропал без вести);
 Бржезовский, Александр Сиович (19.01.1943 — 21.01.1943), гвардии полковник (убит);
 Горбачев, Михаил Иванович (22.01.1943 — 17.03.1943), гвардии майор;
 Вашилов, Игнатий Аверьянович (18.03.1943 — 09.04.1943), гвардии подполковник;
 Барладян, Григорий Петрович (09.04.1943 — 11.08.1943), гвардии подполковник;
 Дежуров, Илья Михайлович (12.08.1943 — 01.09.1943), гвардии подполковник;
 Артёменко, Василий Михайлович (01.09.1943 — 09.02.1944), гвардии полковник;
 Рослов, Александр Петрович (10.02.1944 — 23.05.1944), гвардии полковник;
 Каневский, Василий Антонович (23.05.1944 — 15.11.1944), гвардии полковник;
 Кириллов, Александр Николаевич (20.11.1944 — 15.12.1944), гвардии подполковник;
 Сафиулин, Нуртдин Сафиуллович (15.12.1945 — 10.06.1945), гвардии полковник

Заместители командира бригады по строевой части 
 Кириллов Александр Николаевич (12.1943 — 19.11.1944), гвардии подполковник

Заместители командира бригады по политической части 
 Козниделов Михаил Леонтьевич (12.1942 — 19.01.1943), гвардии подполковник (пропал без вести)

Начальники штаба бригады 
 Маршков Иван Никифорович (18.11.1942 — 24.11.1942), гвардии капитан;
 Дроздов Василий Александрович (24.11.1942 — 20.12.1942), гвардии майор;
 Боев Николай Стефанович (20.12.1942 — 19.01.1943), гвардии капитан (пропал без вести);
 Тимошенко (20.01.1943 — 01.04.1943), гвардии капитан;
 Иванов Владимир Иванович (02.04.1943 — 09.04.1943), гвардии майор;
 Малышев (09.04.1943 — 11.08.1943), гвардии капитан;
 Власов (11.08.1943 — 01.10.1943), гвардии майор;
 Поликарпов Олег Фёдорович (01.10.1943 — 08.02.1944), гвардии майор;
 Егоров Александр Георгиевич (08.02.1944 — 31.05.1944), гвардии подполковник;
 Бобров Ефим Фомич (31.05.1944 — 10.06.1945), гвардии подполковник

Отличившиеся воины

Награды и почётные наименования 

Также был удостоен наград и почётных наименований входивший в состав бригады

Послевоенная история 
Директивой ставки Ставки ВГК № 11098 от 29 мая 1945 года 6-я гвардейская механизированная бригада в составе 2-го гвардейского механизированного корпуса с 15 июня 1945 года вошла в Южную группу войск.

В июне 1945 года, в связи с сокращением вооружённых сил СССР, 6-я гвардейская механизированная бригада была преобразована в 6-й гвардейский механизированный полк (в/ч пп 05858) 2-й гвардейской механизированной дивизии (в/ч пп 16132), 25-й гвардейский танковый полк преобразован в 25-й гвардейский отдельный танковый батальон.

10 июня 1946 года 2-я гвардейская механизированная дивизия вошла в состав 10-й механизированной армии, 15 июня 1947 года армия была расформирована. 20 декабря 1947 года 2-я дивизия вошла в состав Отдельной механизированной армии с местом дислокации Крайова. В августе 1949 года 2-я дивизия вышла из состава Отдельной армии и передислоцировалась в Венгрию.

В сентябре 1955 года 2-я дивизия вошла в состав вновь созданного Особого корпуса (в/ч пп 78056). По состоянию на 20 октября 1956 года штаб 2-й дивизии и 5-й полк дислоцировались в Кечкемет, а 6-й полк в Сольнок.

В октябре — ноябре 1956 года 2-я дивизия принимала активное участие в наведении порядка во время Венгерского восстания в Эстергоме, Будапеште и прилегающих районах. 23 октября в составе 6 тысяч человек, 290 танков, 120 БТР и 156 орудий, выдвинулась в город Будапешт, в местах постоянной дислокации остались только незначительные силы прикрытия. К концу дня 24 октября с помощью 2-й дивизии город фактически полностью перешёл под контроль правительства.

В декабре 1956 года 2-я гвардейская механизированная дивизия была переформирована в 19-ю гвардейскую танковую дивизию. 15 декабря 1956 года 6-й гвардейский механизированный полк был преобразован в 6-й гвардейский мотострелковый полк и передан в 21-ю гвардейскую танковую дивизию (в/ч пп 30206) с местом дислокации Южная группа войск Веспрем. 11 января 1965 года 21-й дивизия переименована в 13-ю гвардейскую танковую Полтавскую ордена Ленина дважды Краснознамённую, орденов Суворова и Кутузова дивизию.

В сентябре 1989 года 13-я гвардейская танковая дивизия и входящий в неё 6-й гвардейский мотострелковый полк были выведены в Одесский военный округ (Крым, п.г.т. Советский) и в ноябре 1991 года расформированы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Механизированные бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Советская гвардия
Гвардейские бригады
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году